Николай Колычев:
 Колычев, Николай Владимирович (1959—2017) — российский поэт, прозаик и переводчик, член Союза писателей России.
 Колычев, Николай Иванович (1918—2000) — Герой Советского Союза, подполковник.